El Chiapas Jaguar Fútbol Club, más conocido cómo Jaguares de Chiapas o simplemente Chiapas fue un club de fútbol oriundo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas. Participó en la Primera División de México, pero el equipo no ha tenido una reaparición desde el descenso en 2017, a causa de adeudos.

Historia 

Tras el ascenso de los Tiburones Rojos de Veracruz a la Primera División de México mediante una promoción contra el Club León, eran ya dos los equipos que se encontraban en el puerto veracruzano, pues 6 meses antes el Irapuato había cambiado de sede a la ciudad de Veracruz por motivos administrativos. Grupo Pegasso tenía entonces a 2 franquicias en Primera División, lo que abría la posibilidad de que una de ellas se trasladará a otro sitio. A pesar de que se tenía el tiempo encima y no se contaba con un estadio apto ni un equipo conjuntado, Alejandro Burillo, presidente de Grupo Pegasso, y Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador del estado, dieron el anuncio en el Centro de Convenciones del Polifórum Mesoamericano el 27 de junio de 2002, que el estado de Chiapas tendría fútbol de Primera División. El equipo se llamaría Jaguares de Chiapas y tendría su sede en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado.

El debut en Primera División: Torneo Apertura 2002 
El debut del equipo chiapaneco marcaba recibir a los Tigres de la UANL en la Jornada 1. El problema resultó en que todavía no estaba terminada la ampliación y remodelación el Estadio Víctor Manuel Reyna. Finalmente se determinó que la sede de este encuentro sería el Estadio Azul, casa del club capitalino Cruz Azul. El partido finalizó con marcador de 1-3 a favor de los universitarios, destacando el primer gol anotado por Jaguares en la historia, obra del argentino Lucio Filomeno a 8 minutos de finalizar el encuentro.

Tras una visita al Pachuca, la casa de los Jaguares acogería por primera vez un partido de Primera División de México. El rival sería el Guadalajara. Tras el primer lleno de su historia, Jaguares empataría 1-1 contra Chivas, con Omar Bravo anotando el primer gol en la historia del estadio (tras su remodelación), y con Felipe de Jesús Ayala marcando el primer gol de Chiapas en su estadio.

Inmediato a este partido, Jaguares consiguió su primera victoria como visitante ante San Luis por 0-1, y su primer triunfo como local ante Santos por 2-0, llegando a colocarse 8º del torneo. Sin embargo en los siguientes 14 partidos solo pudieron conseguir 1 victoria, finalizando el torneo en el lugar 19º de 20 equipos, sumando 16 puntos producto de 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Los mejores anotadores de los Naranjas fueron el paraguayo Julio César Yegros y el argentino Alejandro Glaría, con 5 anotaciones cada uno.

Torneo Clausura 2003 
Tras su primer torneo como equipo del Máximo Circuito, se presentó el torneo Clausura 2003, que finalizando tendría a un equipo en la Primera División A. Jaguares de Chiapas estaría peleando la permanencia con Puebla y los Colibríes de Morelos. Tras pasar medio torneo con resultados negativos, la directiva de Chiapas decidió despedir al técnico chileno Jorge Garcés para contratar a Sergio Bueno. Los resultados no fueron los mejores, y tras perder un duelo vital contra los Colibríes en Tuxtla Gutiérrez (0-1), Jaguares tenía la complicada necesidad de sumar los últimos 6 puntos para salvarse (y que los morelenses obtuvieran máximo 4). Las combinaciones finalmente se dieron: Jaguares logró derrotar 1-0 a Cruz Azul en la Ciudad de México y 1-0 a los Tecos de la UAG, mientras que los de Xochitepec perdieron 3-1 con Morelia y empatando 0-0 con Cruz Azul en el Estadio Mariano Matamoros. Jaguares se quedaba en Primera División y los morelenses firmaban su descenso.

Como anécdotas, en el partido de Jaguares vs Tecos, el ídolo de la afición naranja, Lucio Filomeno, falló un penal poco antes de finalizar el primer tiempo, lo que dejaba la posibilidad de que el equipo descendiera; pero a 3 minutos del final del partido, Gilberto Mora cobró magistralmente un tiro libre que le daba la victoria al conjunto jaguar, y que implicó la salvación.
Mientras que en el partido Colibríes vs Cruz Azul, tras finalizar los 90 minutos el marcador dejaba un 0-0, y en el sonido local anunciaron que el partido de Jaguares había finalizado en empate, lo que hizo creer a los asistentes al estadio que Colibríes no había descendido, y provocando que la gente brincará a la cancha a festejar y los jugadores dieran la vuelta olímpica con su afición. Tras unos minutos, los jugadores fueron informados del verdadero marcador provocando que cayeran en llanto en el vestidor.

Consolidación en Primera División: 2003-2010 
Tras un Apertura 2003 sin hechos relevantes, llegó el torneo que daría la consolidación de Jaguares en Primera División. Tras 3 torneos con resultados mediocres, Jaguares hizo una espectacular campaña en el Clausura 2004, que solo es superada por el América del torneo Apertura 2002. Jaguares de Chiapas logró 17 partidos sin derrota, y sumó un total de 42 puntos de 57 posibles, resultado de 12 victorias, 6 empates y una sola derrota (2-1 vs Toluca), anotando 35 goles y recibiendo 20 (+15). Finalmente este gran torneo de Chiapas no culminó con el primer título de la institución, pues en los primeros cuartos de final del club, cayeron derrotados vs Cruz Azul, pues perdieron 2-1 la ida en el Estadio Azul, y empataron 2-2 en la vuelta, dejando un marcador global de 3-4 que clasificó a la Máquina a semifinales.

En el Apertura 2005, Jaguares logró posicionarse en zona de liguilla, pero por reglamento perdieron 3 puntos por incumplimiento de los 765 minutos de juego que debió cubrir con futbolistas menores de 20 años y 11 meses. Al siguiente torneo Clausura 2006, los Naranjas vuelven a la Fiesta Grande del fútbol mexicano, terminando sublíderes con 30 puntos, 1 menos que el líder Pachuca. En la liguilla se enfrentaron al 11 veces campeón de México Guadalajara. En la ida, celebrada en el Estadio Jalisco, Chiapas parecía llevarse una cómoda ventaja de 2-3 a Túxtla Gutiérrez, pero en el partido de vuelta, al minuto 90', Johnny García anotó un 2-4 en el marcador, que dejaba un 5-6 en el global favorable para los rojiblancos y una nueva eliminación para los chiapanecos.
En el torneo Apertura 2006 Jaguares culmina 10.º, y disputa el repechaje contra Toluca por uno de los últimos 2 boletos a la liguilla. Los chiapanecos ganaron 1-0 la ida; sin embargo los mexiquenses dieron la vuelta y en el Estadio Nemesio Díez los Diablos Rojos ganan 2-0, para dejar un marcador global de 2-1 que eliminaba a los tuxtlecos.

Tras tres torneos sin calificar, Jaguares de Chiapas disputa por tercera vez los cuartos de final en el Clausura 2008, esta vez contra Cruz Azul. En la ida, Jaguares consigue derrotar 1-0 a los azules, y en el partido de vuelta llegan a ponerse arriba en el marcador, pero en 2 minutos Cruz Azul consiguió dar la vuelta al marcador, para que el partido terminara 2-1 (global 2-2) y la mejor posición en la tabla general diera el pase a semifinales a la Máquina. Este partido es recordado más que nada por la vergonzosa pelea presentada al final del encuentro, que culminó con la sanción de varios elementos de Jaguares.

En el torneo Clausura 2009, los sureños tuvieron una campaña regular terminando en 12º lugar, pero aprovechando las noblezas del sistema de calificación, logró acceder a la liguilla terminando como 2.º lugar del Grupo 3. Su rival en Cuartos de final fue el líder del torneo Pachuca, con quien sucumbió fácilmente 1-3 en la ida en Chiapas, y 2-0 en la vuelta en Hidalgo, para un marcador global de 5-1 a favor de los Tuzos. Al siguiente torneo, el Apertura 2009, Jaguares mostró la peculiaridad de ser el peor equipo local de la competencia, y el mejor visitante. Como locales no pudieron ganar un solo partido, empataron 2 y perdieron 6; como visitantes consiguieron 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, colocándolo como el mejor club del torneo en este aspecto.

Primera participación internacional: 2011 
A mediados del 2010, tras finalizar el Bicentenario 2010, se dio el anuncio de que un importante grupo de inversionistas encabezados por Grupo Salinas e Interticket llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Chiapas para la compra de la franquicia de Jaguares de Chiapas en su totalidad, hablándose de que el monto de la adquisición era de aproximadamente 25 millones de dólares.
Fue así como Guillermo Cantú Sáenz, exdirector de la Comisión de Selecciones nacionales, fue presentado como nuevo presidente de Jaguares de Chiapas, acompañado de Eduardo de la Torre como Vicepresidente Deportivo. También se informó que el nuevo director técnico del equipo sería José Guadalupe Cruz. Poco después fue dado a conocer el nuevo escudo del equipo, con la imagen de un jaguar prehispánico y los colores naranja y negro representativos de la institución.

En el torneo Apertura 2010, el primero en la nueva etapa del equipo, los Naranjas se posicionaron en el lugar 6º, que le dio el pase por primera vez a la Copa Libertadores, pues tras la eliminación del torneo InterLiga, la FMF decidió que los 3 primeros lugares de la tabla general calificarían al torneo internacional, sin contar a los equipos participantes en la Concacaf Liga Campeones 2010-2011. En la liguilla por el título, enfrentaron al Santos Laguna. En la ida empataron 1-1 en Tuxtla Gutiérrez, y en el juego de vuelta, los guerreros consiguieron la victoria por 1-0 al final del partido, para un marcador global de 2-1, y otra eliminación en esta instancia para Chiapas.

Al iniciar la nueva década, Jaguares tuvo el peor torneo de su corta historia al sumar tan solo 14 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y 11 derrotas en el Clausura 2011, quedando por primera vez como último lugar de la tabla general. Sin embargo, en la Copa Libertadores 2011 obtuvo resultados positivos, pues en la reclasificación contra Alianza Lima de Perú, ganó 2-0 tanto la ida en Lima como la vuelta en Tuxtla Gutiérrez, para un marcador global de 4-0, el más amplio de la reclasificación de ese año. Se le colocó en el Grupo 6, al lado del actual campeón continental Internacional, el subcampeón ecuatoriano Emelec y el campeón boliviano (en ese momento en Segunda División) Jorge Wilstermann. Finalizó en 2.º lugar sumando 9 puntos, por debajo del Inter de Porto Alegre, y en octavos de final le tocó enfrentarse al  lugar del Grupo 2, el Atlético Junior de Colombia. En la ida celebrada en el Estadio Víctor Manuel Reyna terminaron empatados 1-1, y el partido de vuelta jugado en Barranquilla finalizó con un impresionante empate a 3 goles que le daba la calificación a cuartos de final a Jaguares, en los que enfrentó al club paraguayo Cerro Porteño. En el juego de ida se firmó un empate 1-1, mientras que en el de vuelta se concretó la eliminación de los chiapanecos con una derrota 1-0, que dejaba un 2-1 en el marcador global a favor de los cerristas.

Cambio de franquicia 
El 20 de mayo del 2013 el club de Jaguares fue vendido al Grupo Delfines o Grupo Oceanografía, cuyo dueño es Amado Yáñez, el club en la junta de dueños anunció a través de Decio de María, presidente de la FMF, que Jaguares dejaría de existir y se traspasaría a Querétaro. La afición del estado de Chiapas se manifestó en diversas ocasiones en contra de la venta del equipo. Las razones de la venta del equipo son que el Gobernador y su política de austeridad limitaron al gobierno a apoyar económicamente al equipo, y también por la poca afluencia de aficionados a los partidos (12,000 por partido). Esto se acrecentó en el último año debido al bajo rendimiento del equipo que se debió a la poca inversión en jugadores referentes, ya que con la venta de su delantero estrella Jackson Martínez en 9 MDE al Porto de Portugal, no se reflejó una adquisición de otro jugador de calidad.

Tras el anuncio de la desaparición del equipo de la Liga MX al ser vendido a Grupo Delfines y mantener a Gallos Blancos de Querétaro en el máximo circuito, el 27 de mayo de 2013 a través de la junta de dueños de la liga, se mencionó que la franquicia de San Luis se trasladaría a suelo chiapaneco, luego de que el equipo de Veracruz del Ascenso MX se había trasladado a la ciudad de San Luis Potosí y se convirtió en Atlético San Luis, que disputó el Apertura 2013 dentro del Ascenso MX. Esta determinación se da, por el hecho de que la franquicia de La Piedad (recién ascendido a la Liga MX) fue comprada por el Gobierno de Veracruz y a partir del Apertura 2013 juega en Veracruz dentro de la Liga MX; con estos cambios se daba la posibilidad de resurgir a los Jaguares para que disputaran el torneo Apertura 2013 en la Liga MX.<ref>Club Jaguares de Chiapas, P., El San Luis pasará a ser Jaguares a Chiapas";  (último acceso 27.5.2013)</ref>

El 28 de mayo de 2013, después del anuncio por parte de Decio de María, presidente de la Liga MX, sobre la venta de San Luis y traslado de la franquicia a Chiapas, la ciudad tendría de nuevo fútbol en Primera División; sin embargo, el nuevo club de entrada no tendría el mismo nombre, ahora la nueva franquicia se llamaría Chiapas Fútbol Club. Mientras tanto los jugadores del plantel, algunos fueron adquiridos por TV Azteca y unos otros se fueron con la franquicia de Querétaro.

El 5 de junio de 2013, en el día del draft del fútbol mexicano, la directiva del hasta ese momento Chiapas Fútbol Club, llegó vistiendo indumentaria con el logo y los colores de Jaguares, esto sembró algunas dudas y en una entrevista con Carlos Hugo López Chargoy, este confirmó que Chiapas Fútbol Club usaría el mote de Jaguares, el logo del equipo y sus colores, con esto se dio como oficial la no desaparición del que originalmente era Jaguares de Chiapas.

 Descenso y desafiliación 
El equipo de Chiapas, en conjunto con Monarcas Morelia y Veracruz, se disputaban el descenso al Ascenso MX al contar con 114, 115 y 117 puntos respectivamente cada club en 101 partidos, faltaba únicamente el desenlace del torneo para definir al club que perdía la categoría, sin embargo, Veracruz contaba con una diferencia de -38 goles, lo que hacía menos probable su degradación ya que, de ganar Chiapas y Morelia y perder Veracruz, el equipo de Jaguares aún requería una ventaja de 12 goles para evitar caer a la división inferior.

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevaron a cabo los partidos de descenso, Chiapas se enfrentaría a Atlas como visitante y Monterrey sería anfitrión de Morelia. Para que Monarcas evitara el descenso debía ganar, independientemente de lo que hiciera Chiapas en su encuentro, ya que superaba con un punto al conjunto felino, o perder y que Chiapas perdiera o empatara, y para que Jaguares conservara la categoría necesitaba ganar y que Morelia perdiera o empatara. 

Ambos partidos comenzaron a la misma hora (21:00 horas tiempo del centro de México), al minuto 10 del encuentro en Guadalajara, Chiapas marcaba el primer tanto del partido por parte de Christian Bermúdez que salvaba al equipo del suroeste momentáneamente. El equipo Jaguar quería llevarse el encuentro a como diera lugar, tanto por la salvación como para un cierre digno del clausura. Sin embargo, 20 minutos más tarde, al minuto 30 en el partido de la Sultana del Norte, Morelia metía el primer gol del partido a cargo de Gastón Adrián Lezcano que suponía la salvación nuevamente del equipo Michoacano. Ambos encuentros terminaron el primer tiempo sin más movimiento en el marcador. 

Comenzaba el segundo tiempo y la tensión en Guadalajara se tornaba presente por parte del club chiapaneco, ya que, hicieran lo que hicieran, dependían de lo que Morelia realizara en su encuentro. Los minutos pasaban y no había movimiento en las redes de ambos partidos, el tiempo se acababa y parecía estar sentenciando al equipo jaguar, pero al minuto 84 en Monterrey, el club rayado tendría un penal a su favor, el cual sería encajado por Dorlan Pabón, marcando el 1-1 en el encuentro. En el estadio Jalisco llegaba la información sobre lo que pasaba en el norte y que significaría la salvación de Chiapas, lo que desprendió alegría y júbilo en la banca del equipo visitante y maximizó los ánimos en la cancha.

Los partidos culminaban su tiempo regular y se encontraban en la compensación, ambos partidos estaban por acabarse y Morelia estaba apretando más el paso para evitar el descenso, y así fue cuando, al minuto 91, Raúl Ruidíaz anotó un gol más para el equipo de Monarcas, lo que ponía el 2-1 y la sentencia para Jaguares, que jugaron hasta el final buscando los 3 puntos que mejoraban su posición de la tabla. 

El encuentro de Monterrey contra Morelia terminó 1-2 en favor de la monarquía, mientras que en Guadalajara, Jaguares ganó por 1-0 al equipo de Atlas, sin embargo, el resultado poco valió para el equipo, ya que dependían de que Morelia no ganara para seguir con vida en la división. Así es como, después de 15 años en el máximo circuito, Chiapas desciende a la Liga de Ascenso para la temporada 2017-2018. 

El 8 de junio de 2017 se hace oficial la desaparición del club, debido a los adeudos de Carlos López Chargoy con jugadores y cuerpo técnico. La Liga MX tomó la decisión de desafiliar a Chiapas e hicieron efectiva la fianza para poder pagar lo que se debe.

Tras crearse la Serie A de la Segunda División de México, los equipos fueron obligados a tener estadios con una capacidad mínima de 15 000 espectadores, es por esto que el equipo Jiquipilas Valle Verde F.C. anunció que mudaría su franquicia de Jiquipilas a Tuxtla Gutiérrez, transformándose en Chiapas Jaguar y jugando en el Estadio Víctor Manuel Reyna, pero esto no sucedió debido a que la FMF lo prohibió por ser un nombre del cual la familia López Chargoy es dueño. Finalmente se decidió que el equipo sí jugaría en el Estadio Víctor Manuel Reyna pero con el nombre de Tuxtla Fútbol Club, por lo cual la ciudad no se quedó sin fútbol profesional.

 Escudo 
Durante la presentación del equipo en 2002, el escudo que mostraron ante los medios causó algo de polémica por ser prácticamente idéntico al del equipo de fútbol americano de la NFL, los Jacksonville Jaguars.

Es por eso que inmediatamente se procedió a cambiar el escudo, y durante sus primeros 8 años de existencia, el equipo portó un escudo formado por una elipse verde y negra, con una circunferencia amarilla, y en la que, en la parte superior izquierda, sobresalía la figura de la cabeza de un jaguar mirando al occidente, y en la parte inferior derecha, la figura de un balón de fútbol. Además de también incluir el nombre del equipo: Jaguares de Chiapas F. C..

Tras la compra del equipo en 2010 por parte de Grupo Salinas, uno de los primeros cambios realizados fue el de renovar y modernizar el escudo. El nuevo ahora estaba conformado por un triángulo inverso dividido a la mitad por los colores naranja y negro, y que además contaba en la parte superior con el diseño de la cabeza de un jaguar, dibujado de manera similar a como lo hacían las culturas mesoamericanas.

Cuando el equipo de San Luis en el 2013 fue traspasado al estado de Chiapas, el escudo sufrió unas modificaciones de manera radical al incluir el mote de "Chiapas Jaguar". Representó un cambio considerable respecto al anterior, pues el nuevo logotipo presentaba un fondo verde dentro de un contorno en tonalidad verde y blanco con un jaguar caricaturizado y al frente, en la parte inferior un balón blanco con gajos verdes lo que confirmaba que esta tonalidad tendría una gran presencia en la nueva etapa del equipo.

 Estadio 

El Estadio Víctor Manuel Reyna fue construido en 1982 en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez para albergar a 6,000 espectadores, pero fue hasta el año de 2002, con la llegada de Jaguares, que se sometió a una remodelación para recibir encuentros de Primera División. Debe su nombre al profesor Víctor Manuel Reyna, promotor y fundador de la primera liga infantil de fútbol municipal en la capital chiapaneca durante los años 50. Además de que en 4 ocasiones ha sido sede de encuentros de la Selección de México: un amistoso vs Ecuador en 2004, un amistoso vs Honduras en 2014, un amistoso vs Guatemala en 2015 y un partido eliminatorio rumbo a Sudáfrica 2010 vs Canadá en 2008, todos con victorias del tri.

En 2010 su nombre cambia a Estadio Zoque VMR, por la etnia nativa de Chiapas. Los zoques supuestamente descienden de los olmecas y en la época prehispánica habitaban una amplia zona de Chiapas, extendiéndose hasta el Istmo de Tehuantepec y parte del estado de Tabasco.

 Datos del club 

 Torneos Cortos (2002-2017) 
 Torneos en 1ª División: 30
 Torneos en Liga de Ascenso: 0
 Torneos en 2ª División: 0
 Liguillas por el título: 9
 Finales por el título: 0
 Superlideratos: 1
 Descensos a Liga de Ascenso: 1
 Ascensos a 1a Div.: 0
 Posición final más repetida: 12º (4 veces)
 Mayor goleada conseguida:
 En torneos nacionales:
 6-2 frente a León, Apertura 2015.
 En la Copa MX:
 3-0 frente a Atlante, Apertura 2013.
 Mayor goleada recibida:
 En torneos nacionales:
 6-0 frente a Monterrey, Clausura 2016.
 6-1 frente a América, Apertura 2007.
 5-0 frente a Atlas, Apertura 2008.
 5-0 frente a América, Clausura 2015.
 En la Copa MX:
 3-0 frente a Necaxa, Apertura 2012.
 En torneos internacionales:
 4-0 frente al Internacional, Copa Libertadores 2011.
 Mejor puesto en Primera División:
 En torneos cortos: 1° de 20 equipos (C-2004).
 Peor puesto en Primera División:
 En torneos cortos: 19° de 20 equipos (A-2002)., 18° de 18 equipos (C-2011, C-2016, A-2016).
 Máximo goleador:
  Salvador Cabañas (61 Goles).
 Más partidos disputados:
  Ismael Fuentes (190 Juegos).
 Mayor número de goles marcados en una temporada: 35 (C-2004).
 Menor número de goles marcados en una temporada: 10 (A-2016)
 Mayor número de goles recibidos en una temporada: 34 (A-2002, A-2003, A-2008).
 Menor número de goles recibidos en una temporada: 14 (A-2010).
 Más victorias seguidas: 6 (C-2004).
 Más empates seguidos: 5 (A-2007).
 Más derrotas seguidas: 5 (C-2011), (A-2016).
 Más juegos seguidos sin ganar: 13 (A-2016)
 Más juegos seguidos sin perder: 17 (C-2004).
 Más victorias en una temporada: 12 (C-2004).
 Más empates en una temporada: 9 (A-2007).
 Más derrotas en una temporada: 12 (A-2016).
 Menos victorias en una temporada: 2 (A-2016).
 Menos empates en una temporada: 2 (C-2011).
 Menos derrotas en una temporada: 1 (C-2004).
 Jugador con más goles en una temporada: Salvador Cabañas (15) (C-2004).
 Participaciones en la Copa MX: (8)
 Clausura 2017 (Octavos)
 Apertura 2016 (Cuartos)
 Clausura 2016 (Fase de grupos)
 Apertura 2015 (Fase de grupos)
 Clausura 2015 (Semifinal)
 Apertura 2014 (Fase de grupos)
 Clausura 2014 (Fase de grupos)
 Apertura 2013 (Fase de grupos)
 Clausura 2013 (Cuartos)
 Apertura 2012 (Fase de grupos)
 Participaciones en torneos internacionales: (1)
 Copa Libertadores 2011 (Cuartos)

 Uniforme 

 Uniforme local: Camiseta verde con detalles negros, pantalón y medias verdes.
 Uniforme visitante: Camiseta blanca con detalles grises, pantalón y medias blancas.
 Uniforme alternativo: Camiseta naranja con detalles negros, pantalón y medias negras.

 Uniformes de porteros 

 Uniformes anteriores 

 2016

 2015

 2014-2015

 2014 (Kappa)

 2013 (Pirma)

 2012-2013 (Joma)

 Indumentaria y patrocinadores 
A continuación se enumeran en orden cronológico el fabricante de las indumentarias y los patrocinadores del club.

 Máximos anotadores 

 Más partidos 

 Campeones de goleo 

 Entrenadores 

 Lista de entrenadores 

 Presidentes 

 Palmarés 

 Torneos nacionales amistosos 
 Copa Corona: 2002.
 Trofeo Santos Laguna 25 Aniversario: 2008.
 Copa Soconusco: 2009.
 Copa 100 años de la UNAM: 2010.
 Trofeo IMSS 70 Años: 2013

 Torneos internacionales amistosos 
 Copa Chiapas (3): 2003, 2005, 2007.
 Copa Mesoamericana: 2011.
 Copa Internacional Tacaná''': 2014.

 Datos de interés 

 En la historia de la Liga han ocurrido 4 victorias por default. Una de ellas, la única en los últimos 18 años, la obtuvo Jaguares en el Apertura 2004, ya que en la fecha 17 Veracruz no se presentó en la cancha del Estadio Luis "Pirata" Fuente. El árbitro Marco Antonio Rodríguez dejó que transcurrieran los 15 minutos que marca el reglamento de competencia, antes de llamar al capitán del conjunto felino Sergio Almaguer para dar fe de esta acción, con la cual el conjunto de José Luis Trejo obtuvo el triunfo por default. De acuerdo a reglamento, Jaguares ganó por marcador de 2-0, mientras que a Tiburones Rojos se le aplicó una multa correspondiente a mil salarios mínimos (alrededor de 45 mil pesos).

 Tiene el segundo lugar en el récord de puntos en un torneo corto, al hacer 42 en el Clausura 2004. El primer lugar lo tiene el América, que logró cosechar 43 en el Apertura 2002.

 Es el equipo que consiguió la victoria más abultada en el desaparecido torneo InterLiga, al derrotar 4-0 al Necaxa en la edición de 2005.

 Filiales 

 Jaguares de Tapachula 
Equipo filial que participó en la Primera "A" entre los torneos A2003-C2004 y A2007-C2009. Tras su descenso a Segunda División en 2004, pasó a llamarse Jaguares de Zamora. En 2007, el equipo compra la franquicia del ascendido Pachuca Juniors, trasladándola a Tapachula. Desapareció tras la decisión de la FMF de eliminar a la mayoría de las filiales del torneo, para convertirse en la ahora Liga de Ascenso. Jugaba como local en el Estadio Olímpico de Tapachula, en Tapachula, Chiapas.

 Petroleros de Salamanca 
Equipo que jugaba en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Fue filial de los chiapanecos desde el torneo Apertura 2004 hasta el Clausura 2007, temporada en que pasaron a vincularse con el San Luis. Jugaba como local en el estadio Olímpico Sección 24.

 Jaguares de Zamora 
Club creado tras el descenso de los Jaguares de Tapachula a Segunda División, dado que la franquicia fue trasladada a la ciudad de Zamora, Michoacán. Para el torneo Apertura 2007 el equipo deja de ser filial de Jaguares'', siendo comprado en su totalidad por el gobierno de Zamora, en busca de traer de regreso al desaparecido CD Zamora.

Promotora Deportiva Morumbi 
Fuerzas básicas del club que se ubicaron en Zapopan, Jalisco. La mayor parte de los jugadores en equipos juveniles provenían de Promotora Deportiva Morumbi. Jugadores que jugaron en el primer equipo como Armando Zamorano, Pedro Hernández Franco, Diego Castellanos (debutando en la Copa Libertadores), Leonardo Bedolla (debutando contra América y anotando su primer gol en su debut), Carlos Reyes, David Andrade, Luis Guadalupe Loroña y Juan De Alba Flores salieron de esta institución.

Atlético Chiapas 
Equipo que jugó en la Zona 2 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División de México, tuvo como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

Jaguares de Chiapas Premier 
Equipo que militó en sin derecho al ascenso en el Grupo 3 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División de México, tuvo como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su mayor logro dentro de la división fue alcanzar las semifinales en la liguilla de filiales cayendo ante Tigres con global de 8-2.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Facebook oficial
 

 
Equipos de fútbol desaparecidos de México
Equipos de fútbol desaparecidos en 2017
Equipos de fútbol fundados en 2002